Darklands peut désigner plusieurs choses :
 Darklands, un album du groupe The Jesus and Mary Chain sorti en 1987;
 Darklands, un jeu de rôle sorti en 1992;
 Darklands, un film réalisé par Julian Richards sorti en 1997

Homonymie de titre